Бавијакора има више значења:

 Општина Бавијакора (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Бавијакора (Бавијакора, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику